25. Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się 19 kwietnia 1980 roku w Holenderskim Centrum Kongresowym NCC w Hadze, został zorganizowany przez holenderskiego nadawcę publicznego NOS. Prowadzącą koncert finałowy była Marlous Fluitsma, którą za kulisami wspierał Hans van Willigenburg. 

Finał konkursu wygrał Johnny Logan, reprezentant Irlandii z utworem „What’s Another Year”, za który otrzymał łącznie 143 punkty.

Przebieg konkursu 
Izraelska telewizja IBA, jako zwycięzca konkursu w 1979 roku, miała pierwszeństwo w organizacji kolejnego konkursu. Stacja odrzuciła jednak propozycję z powodu braku możliwości finansowych do organizacji międzynarodowego widowiska drugi rok z rzędu. Telewizja nie otrzymała wsparcia od lokalnego rządu. Planowany termin koncertu finałowego, ustalony przez Europejską Unię Nadawców (EBU), kolidował z Izraelskim Dniem Pamięci ofiar wojen, więc kraj nie uczestniczył w widowisku. Gospodarzem konkursu została holenderska telewizja NOS, która wydała 725 tys. dolarów na organizację konkursu.

W 1980 roku nie pokazano krótkich filmów przed występami konkursowymi (tzw. "pocztówek"). Zamiast tego prezenterzy z poszczególnych krajów zapowiadali ze sceny występ swojego reprezentanta.

Kraje uczestniczące 
W konkursie wzięli udział nadawcy publiczni z dziewiętnastu krajów, w tym m.in. debiutująca telewizja z  Maroka. Z konkursu wycofały się telewizje z Izraela i Monako.

Wyniki

Tabela punktacyjna

Powracający artyści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa konkursu

1980 w muzyce
Konkurs Piosenki Eurowizji
1980 w Europie
Haga